Клюквин (Клюквина) — фамилия:

 Клюквин, Александр Владимирович (род. 1956) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (2004), диктор, официальный голос телеканала «РТР/Россия».
 Клюквин, Иван Сергеевич (1900—1952) — советский актёр театра и кино.

 Клюквина, Валентина Фёдоровна (1917—2010) — первая женщина-автоинспектор СССР.
 Клюквина, Мария Владимировна (род. 1967) — российская актриса театра и кино, сестра народного артиста РФ Александра Владимировича Клюквина.